Петља (друмски саобраћај)
 Петља (Пирот)
 Петља Берек
 Петља електронске поште
 Логичка петља
 Рачунарска петља
 Петља (алгебра)
 Петља (теорија графова)
 Петља (топологија)
 Локална петља
 Петља (филм)